О́скар Давид Роме́ро Вильямайор (; родился 4 июля 1992 года в Фернандо-де-ла-Мора, Парагвай) — парагвайский футболист, атакующий полузащитник сборной Парагвая. Брат нападающего Анхеля Ромеро.

Клубная карьера 
Ромеро — воспитанник футбольной академии клуба «Серро Портеньо». 25 апреля 2011 года в матче против «Либертада» он дебютировал в парагвайской Примере. 22 мая в поединке против «Соль де Америка» Оскар забил свой первый гол за команду. В составе Серро Портеньо он дважды стал чемпионом Парагвая.

В начале 2015 года Ромеро перешёл в аргентинский «Расинг» из Авельянеды. 22 февраля в матче против «Олимпо» он дебютировал в аргентинской Примере. 14 марта в поединке против «Колона» Оскар забил свой первый гол за «Расинг».

17 января 2017 года Оскар стал игроком «Шанхай Шеньхуа». Сразу после оформления трансфера команда отдала игрока в аренду «Алавесу». Аренда рассчитана на один год с правом продления ещё на шесть месяцев.

Международная карьера 
14 августа 2013 года в товарищеском матче против сборной Германии Ромеро дебютировал за сборную Парагвая. 29 мая 2014 года в поединке против сборной Камеруна Оскар забил свой первый гол за национальную команду.

В 2016 году Ромеро принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Коста-Рики и Колумбии.

Голы за сборную Парагвая

Титулы и достижения 
 Чемпион Парагвая (2): Апертура 2012, Клаусура 2013
 Финалист Кубка Испании: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Fichajes.com profile

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»